Die WHL-Saison 2001/02 war die 36. Spielzeit der Western Hockey League. Die reguläre Saison begann am 21. September 2001 und endete am 19. März 2002. Die Red Deer Rebels gewannen als punktbestes Team der Vorrunde die Scotty Munro Memorial Trophy, unterlagen jedoch im Finale der Playoffs den Kootenay Ice, die sich somit ihren zweiten President’s Cup sicherten.

Änderungen 
Die Vancouver Giants wurden gegründet und erhöhten die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften auf 19. Im gleichen Atemzug stellte die WHL das Ligasystem komplett um, so wurden die vormals drei Divisionen (East, Central, West) aufgelöst und vier neue Divisionen in zwei Conferences gegründet. Im Osten existierten fortan die East und die Central Division mit jeweils fünf Teams, während im Westen die British Columbia (B.C.) Division aus fünf und die U.S. Division aus vier Mannschaften bestand. Für die Playoffs waren nun die jeweils vier besten Mannschaften jeder Division qualifiziert, allerdings konnte sich der Fünfte der British Columbia Division anstelle des Vierten der U.S. Division qualifizieren, wenn er mehr Punkte gesammelt hatte.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, SOL = Niederlage nach Shootout, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Erläuterungen:       = Play-off-Qualifikation,       = Division-Sieger,       = Conference-Sieger,       = Scotty-Munro-Memorial-Trophy-Gewinner

Eastern Conference

Western Conference

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Die kombinierte Tabelle zeigt die jeweils drei besten Torhüter in den Kategorien Gegentorschnitt und Fangquote sowie die jeweils Führenden in den Kategorien Shutouts und Siege.

Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Overtime/Shootout-Niederlagen, GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt; Fett: Saisonbestwert

Es werden nur Torhüter erfasst, die mindestens 1200 Spielminuten absolviert haben. Sortiert nach bestem Gegentorschnitt.

Play-offs

Play-off-Baum

President’s-Cup-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Die kombinierte Tabelle zeigt die jeweils drei besten Torhüter in den Kategorien Gegentorschnitt und Fangquote sowie die jeweils Führenden in den Kategorien Shutouts und Siege.

Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), W = Siege, L = Niederlagen, OTL = Overtime-Niederlagen, GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt; Fett: Saisonbestwert

Es werden nur Torhüter erfasst, die mindestens 60 Spielminuten absolviert haben. Sortiert nach bestem Gegentorschnitt.

Auszeichnungen

All-Star-Teams

Eastern Conference

Western Conference

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 2001/02 der Ontario Hockey League
 Saison 2001/02 der Ligue de hockey junior majeur du Québec
 Memorial Cup 2002

Weblinks 
 WHL 2001/02 auf hockeydb.com

Einzelnachweise 

WHL-Saison
Eishockeysaison 2001/02